Никола́й Лысе́нко: Лы́сенко, Николай Витальевич (1842—1912) — украинский композитор, пианист, дирижёр, педагог, собиратель песенного фолькора, основоположник украинской классической музыки.
 Лысенко, Николай Емельянович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Николай Калистратович (1916—1983) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Николай Николаевич (род. 1961) — российский ультраправый политик, лидер НРПР.
 Лысенко, Николай Николаевич  (архимандрит Никон; 1953—2015) — российский священнослужитель.